Obercassel oder Oberkassel ist die Bezeichnung für folgende Orte:

 Oberkassel (Bonn), vormals auch Obercassel bezeichneter Ortsteil der Bundesstadt Bonn im Stadtbezirk Beuel
 Oberkassel (Düsseldorf), Stadtteil Düsseldorfs im Stadtbezirk 4